Az Irkutszki terület (oroszul Иркутская область) az Oroszországi Föderáció tagja. Székhelye Irkutszk. Határos Jakutfölddel, a Krasznojarszki határterülettel, Tuvával, Burjátfölddel és a Bajkálontúli határterülettel. 2010-ben népessége 2 428 750 fő volt.

Történelem

Népesség

Nemzetiségi megoszlás 
A lakosság döntő többsége orosz nemzetiségű, de más nemzetiségek is lakják, főleg burjátok, ukránok és tatárok.

Nemzetiségi összetétel:

Települések 

Az Irkutszki terület városai a következők, a városi rang elnyerésének évével, a 2010. évi népességgel és a közigazgatási beosztással:

Közigazgatás és önkormányzatok 
Az Irkutszki terület kormányzója
 Szergej Vlagyimirovics Jeroscsenko: 2012. május – 2015. május; attól kezdve 2015. október 2-áig mb. kormányzó
 Szergej Georgijevics Levcsenko: 2015. október 2. – 2019. december 12. Hivatali idejének lejárta előtt lemondott.
Igor Ivanovics Kobzev: 2019. december 12-től a kormányzói feladatokat ideiglenesen ellátó megbízott. 

A közigazgatási járások neve, székhelye és 2010. évi népességszáma az alábbi:

A hat utolsóként felsorolt járás az Uszty-ordinszkiji Burját körzethez tartozik.

Jegyzetek

Források 
 A 2010. évi összoroszországi népszámlálás eredményei